Comitatul Shannon sau Shannon County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Comitatul Shannon, Missouri

dar și:

 Comitatul Oglala Lakota, Dakota de Sud, în trecut numit Comitatul Shannon